

Cinema 
 Night World – film del 1932  diretto da Hobart Henley

Letteratura 
 Il regno della notte o Cittadini della notte (Night World) – romanzo del 1972 di Robert Bloch 
 La setta dei vampiri (Night World) –  serie di romanzi di Lisa J. Smith